Проба на реципрокную координацию рук (проба Озерецкого) – нейропсихологическая методика, направленная на исследование межполушарного взаимодействия в двигательной сфере, а также кинетического и регуляторного праксиса.

История создания 
Данная проба была предложена в 30-е годы XX века советским врачом-психиатром Н.Н. Озерецким в рамках разработанной им метрической шкалы для исследования моторики у детей и подростков. Она использовалась для диагностики отчётливости выполнения (отсутствия синкинезий) движений у детей 11-12 лет.
Впоследствии основатель отечественной нейропсихологии А.Р. Лурия включил эту пробу в комплекс методик, применяемых для нейропсихологической диагностики людей с локальными поражениями головного мозга.

Процедура проведения 
Испытуемому предлагается положить перед собой руки ладонями вниз, причем одну из них сжать в кулак, а вторую – выпрямить. Задача состоит в том, чтобы одновременно изменять положение рук, сжимая одну и расправляя другую. Такие движения повторяются несколько раз в течение 15-20 секунд и более. Возможно усложнение задачи за счет ускорения темпа выполнения движений, а также их выполнения с закрытыми глазами для исключения зрительного контроля.

Диагностический потенциал пробы 
Проба на реципрокную координацию рук имеет широкий диагностический потенциал и позволяет нейропсихологу получить информацию о состоянии ряда отделов головного мозга.
 Данная проба состоит из серии движений, вследствие чего можно судить о состоянии нижних отделов премоторной области больших полушарий.  
 Проба является бимануальной, что позволяет оценивать функциональную слабость каждой гемисферы, латерализацию повреждений. При повреждении одного из полушарий наблюдаются отставание или сбои в контрлатеральной руке. Однако эти ошибки могут возникать и в одноименной руке, особенно при поражении ведущего полушария. При повреждении правого полушария может отмечаться игнорирование левой руки.
 Эта проба соответствует принципу одновременной двойной стимуляции, что делает возможным ее использование для диагностики процессов межполушарного взаимодействия в двигательной сфере и оценки состояния мозолистого тела. При его повреждении становится невозможным одновременное выполнение движений, они выполняются, но последовательно.
 Возможность изменения темпа выполнения движений сказывается на фоновых компонентах, таких как тонус и амплитуда. Соответственно по этой пробе можно судить и о состоянии подкорковых структур головного мозга.

Качественный и количественный анализ пробы 
В ходе клинического обследования оценка выполнения этой пробы осуществляется, как правило, качественно экспертом-нейропсихологом. Однако было предложено несколько вариантов количественного анализа. В них чаще всего используется балльная оценка допускаемых ошибок, за которые испытуемый «штрафуется». На кафедре нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова ведется попытка количественного измерения эффективности выполнения данной пробы, а не ошибок, допускаемых в ней.

Примечания

См. также 
 Проба Хэда
 Проба Тойбера
 Проба Поппельрейтера

Нейропсихология
Функциональная диагностика